Gratz (Kentucky)
Gratz (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos